Ива́н Жеребцо́в:
 Жеребцов, Иван Иванович (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Жеребцов, Иван Кузьмич (1917—1995) — Герой Советского Союза.